

Niemcy 
 Bobritzsch – dzielnica gminy Bobritzsch-Hilbersdorf w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Bobritzsch – rzeka

Zobacz też 
 Bobritzsch-Hilbersdorf